Викентий Смидович может значить:

 Смидович, Викентий Викентьевич, известен под псевдонимом Вересаев.
 Смидович, Викентий Игнатьевич, его отец.